Alain Claessens (1947 - 2004), acteur français ;
 Dieter Claessens (1921 - 1997), sociologue et anthropologue allemand ;
 François Claessens (1897 - 1971), gymnaste belge ;
 Gert Claessens (1972 -), footballeur belge ;
 Jan Claessens (1879 - 1963), peintre belge ;
 Jean Claessens (1908 - 1978), footballeur belge ;
 Jean-Baptiste Claessens, gymnaste belge ;
 Lambert-Antoine Claessens (1762-1830), graveur belge ;
 Olivier Claessens (1989 -), footballeur belge ;
 Paul-Eugène Claessens (1896 - 1971), historien d'art et généalogiste belge ;
 Zoé Claessens (2001 -), coureuse cycliste suisse de BMX.